Тротциг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Тротциг, Биргитта (1929—2011) — шведская писательница.
 Тротциг, Эллен (1878—1949) — шведская художница.